Японская соккер-лига 1982 Дивизион 1 — 18-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Сугамата, Тэцуо
Нисимура, Акихиро
Като, Хисаси
Цунами, Сатоси
Маэда, Хидэки

Одзаки, Кадзуо
Ёсида, Хироси
Усуи, Хироюки
Хасэгава, Харухиса

См. также
Вторая японская футбольная лига 1982

Ссылки
RSSSF 

Япония
1982
Спорт в Японии в 1982 году